Carlos Saura (1932-2023) - cineasta e roteirista espanhol.
 Antonio Saura (1930-1998) - artista plástico espanhol.
 Saurá (Phoenicircus carnifex) - ave passeriforme da família Cotingidae.